Джуди Андерсен (; род. 11 октября 1958 года) — американская модель, победительница конкурса красоты Мисс США 1978.

Биография 
Получила титул Мисс Гавайи 1977. Представляла штат на национальном конкурсе красоты Мисс США в мае 1978 года. Стала третьей представительницей штата, которая завоевала корону.

Представляла страну на международном конкурсе Мисс Вселенная 1978, проводившийся в Акапулько, Мексика. Несмотря на полученные высшие баллы от судей во время выходов, она стала всего лишь Первой Вице мисс, уступив корону Маргарет Гардинер из ЮАР. Заняла самое высокое место за последние пять участий в конкурсе.

Позже владела и управляла хиропрактической клиникой.

Примечания

Ссылки 
 Miss USA official website

Мисс США
Фотомодели США